Сергей Кисляко́в:
 Кисляков, Сергей (1897—1980) — французский художник.
 Кисляков, Сергей Витальевич (род. 1960) — российский математик, член-корреспондент РАН.
 Кисляков, Сергей Герасимович (известен под псевдонимом Уралов; 1893—1969) — советский партийный и государственный работник.